Епархия Долизи () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Долизи, Республика Конго. Епархия Долизи распространяет свою юрисдикцию на территорию департамента Ниари. Епархия Долизи входит в митрополию Пуэнт-Нуара.

История 
24 мая 2013 года Римский папа Франциск учредил епархию Долизи, выделив её из епархии Нкайи.

30 мая 2020 года с образованием митрополии Пуэнт-Нуара епархия Долизи вошла в её состав.

Ординарии епархии 
Первым епископом Долизи назначен Bienvenu Manamika Bafouakouahou, генеральный викарий епархии Кинкалы.

Примечания

См. также 
 Информация
 Информация

Католические епархии Республики Конго